

Cinema 
The Curse –  cortometraggio del 1913 diretto da Edwin August
The Curse –  cortometraggio del 1913 diretto da Charles Giblyn
The Curse –  cortometraggio del 1915 diretto da Hal Clements
La fattoria maledetta (The Curse) – film del 1987 diretto da David Keith
The Curse –  film del 1999 diretto da Jacqueline Garry

Musica 
 The Curse – album degli Omen del 1986
 The Curse – EP dei Napalm Death del 1988
 The Curse – album dal vivo dei Throwing Muses del 1992
 The Curse – album degli Atreyu del 2002

Televisione 
  Il vaso di Iside  (The Curse) – episodio della quarta stagione della serie televisiva Stargate SG-1